Nioh 2 — компьютерная игра в жанре Action/RPG, разработанная японской студией Team Ninja и издаваемая компаниями Koei Tecmo и Sony Interactive Entertainment для PlayStation 4. Выход игры состоялся 13 марта 2020 года. ПК-версия игры, а также переиздание для PlayStation 5, включающие весь дополнительный контент, выпущены 5 февраля 2021 года.

Игровой процесс 
Как и в предыдущей части, Nioh 2 является ролевой игрой, но, в отличие от Nioh, здесь игрок может создавать своего собственного игрового персонажа, который стал духом ёкай. Персонаж оснащён различными видами оружия, такими как катана, кусаригама, одати и т.д, и по мере прохождения игры получает новые навыки.

В локациях находятся специальные мечи других игроков, воткнутых в землю. Подойдя к ним, игрок может вызвать других игроков, которые управляются искусственным интеллектом. В игре также присутствует кооперативный многопользовательский режим для трёх игроков.

Сюжет 
Действие игры происходит в конце 1500-х годов. Таким образом, игра является приквелом к первой Nioh. Герой борется против Ёкаев и различных исторических личнотей из истории Японии (Ода Нобунага, Санада Юкимура, Исида Мицунари,Саката Кинтоки, Гашадакуро, Юки-онна, Дзёрогумо и другие)

Разработка и анонс 
Игра была анонсирована на E3 2018 во время пресс-конференции Sony. Открытое бета-тестирование проходило с 1 по 10 ноября 2019 года, и в течение этого периода, игроки могли получить бесплатный косметический предмет в день выхода игры, выход которой состоялся 13 марта 2020 года для PlayStation 4. С 28 февраля по 2 марта была доступна последняя демоверсия игры, в которой было всего три миссии.

Отзывы критиков 

Nioh 2 получила положительные отзывы от критиков и игроков.

Примечания

Ссылки 
 

Компьютерные игры 2020 года
Action/RPG
Компьютерные игры в жанре тёмное фэнтези
Компьютерные игры, изданные Sony Interactive Entertainment
Компьютерные игры, изданные Koei Tecmo
Компьютерные игры о феодальной Японии
Компьютерные игры, разработанные в Японии
Компьютерные игры, разработанные Team Ninja
Компьютерные игры о ниндзя
Многопользовательские и однопользовательские игры
Игры для PlayStation 4
Игры для Windows
Игры для PlayStation 5
Приквелы компьютерных игр
Soulslike